Ластра:

Фамилия 
 Ластра, Глэдис де ла (1932—2005) — панамская барабанщица, композитор и музыкант.
 Ластра, Освальдо (род. 1985) — эквадорский футболист, полузащитник.
 Ластра, Пилар (род. 1981) — американская актриса и фотомодель.
 Ластра-и-Куэста, Луис де ла (1803—1876) — испанский кардинал, доктор обоих прав.

Другие значения 
 Ластра-а-Синья — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
  («громовая машина») — шумовой ударный музыкальный инструмент в виде большого гибкого металлического листа, подвешенного на раме-стойке.

См. также 
 Ластрас